Rudolf von Praunheim ist der Name folgender Personen:
* Rudolf I. von Praunheim (vor 1250 – 1273), Schöffe am Reichsgericht in Frankfurt am Main
 Rudolf II. von Praunheim († nach 1371), Ritter, Ministerialer, Stadtschultheiß von Frankfurt am Main und Burggraf von Friedberg, siehe Rudolf von Sachsenhausen
 Rudolf III. von Praunheim († 1413), Stadtschultheiß von Frankfurt am Main
 Rudolf IV. von Praunheim-Sachsenhausen († 1426), deutscher Adliger und Ritter